Utazás a koponyám körül, Karinthy Frigyes regénye (1937)
 Utazás a koponyám körül, az azonos című könyv alapján 1970-ben készült film